A convulsão oxigenada, se deve na maioria dos casos, a um desgaste muito grande realizado pelo ser, em que não ocorre a devida reposição de gás oxigênio (O2) em músculos e cérebro pelos glóbulos vermelhos. O oxigênio não consegue se combinar com o Ferro (Fe) das hemácias que é responsavel pela principal nutrição de todo o corpo.

Esses casos são muito comuns de ocorrer durante a prática de exercícios desgastantes, ou tentativas de parar a respiração por algum tempo.
Ao paciente que apresenta esses casos, deve manter a atenção quanto a sua frequência respiratória, reposição de nutrientes, e controle de movimentos involuntários.

Observa-se informações mais completas em livros didáticos sobre Biologia mais recentes de sua preferência, já que sua inclusão foi feita recentemente (2008) por exigência dos conselhos estudantis do ramo.

Fonte: Barsa 2009

Neurologia
Sintomas